

Cinema 
 The Country Girl – film del 1915 diretto da Clem Easton
 The Country Girl – film del 1915 diretto da Frederick Sullivan
 La ragazza di campagna (The Country Girl) – film del 1954 diretto da George Seaton

Teatro 
 The Country Girl – opera teatrale di David Garrick del 1766
 La ragazza di campagna (The Country Girl) – opera teatrale di Clifford Odets del 1950

Televisione 
 The Country Girl – film per la televisione del 1974 diretto da Paul Bogart
 The Country Girl – film per la televisione del 1982 diretto da Gary Halvorson e Michael Montel